Protoglossus taeniatum är en djurart som tillhör fylumet svalgsträngsdjur, och som beskrevs av author unknown. Protoglossus taeniatum ingår i släktet Protoglossus och familjen Harrimaniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ollonmaskar
taeniatum